Vachsj (rivier), rivier in Kirgizië en Tadzjikistan
 Vachsj (stad), stad in Tadzjikistan (aan deze rivier)